Под M 80 понимается:
 M 80 (шаровое скопление) — шаровое звёздное скопление в созвездии Скорпиона.
 M80 Золя — гранатомёт.